Епеї́ () — муніципалітет у Франції, у реґіоні О-де-Франс, департамент Сома. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на північний схід від Парижа, 65 км на схід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалися 441 оподатковане домогосподарство, в яких проживали 1136,0 особи, медіяна доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Епеї на сайті французького Національного інституту географії 
 Епеї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Епеї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Перелік муніципалітетів департаменту Сома

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма